Laodike (, von laos „Volk“ und dike „Recht“, lateinisch Laodice) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Laodike (Tochter des Priamos) und Tochter der Hekabe
 Laodike (Tochter des Agamemnon) und Tochter der Klytaimnestra
 Laodike (Tochter des Agapenor)
 eine hyperboräische Jungfrau, die auf Delos kultisch verehrt wurde, siehe Hyperborea#Laodike
 Laodike (Tochter des Kinyras), Gattin des Elatos
 Laodike (Tochter des Aloeus), Gattin des Aiolos, Mutter des Salmoneus und Kretheus
 Laodike (Tochter des Ikarios) und Tochter der Asterodia
 Laodike (Tochter des Kyknos), von Odysseus erbeutet
 Laodike (Tochter des Iphis)
 Laodike (Geliebte des Poseidon)

der Name mehrerer Angehöriger hellenistischer Herrscherfamilien:
 Laodike (Mutter des Seleukos I.), Gattin des Antiochos, eines Feldherrn des Makedonenkönigs Philipp II.
 Laodike (Tochter des Seleukos I.), Schwester des Antiochos I. (nicht gesichert)
 Laodike (Königin), wahrscheinlich Tochter des Achaios, erste Gattin des Antiochos II.
 Laodike (Tochter des Antiochos II.), Gattin des Mithridates II. von Pontos
 Laodike (Gattin des Seleukos II.), Tochter des Andromachos
 Laodike (Gattin des Antiochos III.), Tochter des Mithridates II. von Pontos
 Laodike (Gattin des Achaios), Tochter des Mithridates II. von Pontos
 Laodike (Tochter des Antiochos III.), Gattin ihres Bruders und Thronfolgers Antiochos, vielleicht identisch mit den Gattinnen der weiteren Söhne des Antiochos III., Seleukos IV. und Antiochos IV.
 Laodike (Gattin des Perseus), Tochter des Seleukos IV.
 Laodike (Gattin des Mithridates III. von Pontos) (nicht gesichert)
 Laodike Philadelphos, Tochter des Mithridates III., Schwestergemahlin des Mithridates IV. von Pontos
 Laodike (Tochter des Antiochos IV.), angebliche Schwester des Alexander I. Balas, vielleicht Mutter des großen Mithridates VI. von Pontos
 Laodike (Gattin des Phraates II.), Tochter des Demetrios II.
 Laodike (Tochter des Antiochos VII.) (nach Porphyrios angeblich zwei Töchter gleichen Namens)
 Laodike Thea Philadelphos, Tochter des Antiochos VIII., Gattin des Mithridates I. von Kommagene
 fälschlich von Iustinus (37,1,4f.) als Gattin des Ariarathes V. von Kappadokien genannt, die in Wirklichkeit Nysa hieß.
 Laodike (Gattin des Nikomedes III.), Tochter des Mithridates V. von Pontos, Gattin des Ariarathes VI. von Kappadokien, dann des Nikomedes III. von Bithynien
 Laodike (Tochter des Mithridates V.), Schwestergemahlin ihres Bruders Mithridates VI.von Pontos
 Laodike (arabische Fürstin), wohl aus dem Stamm der Samener, für die nach Josephus gegen die Parther zu Felde zog.(92 v. Chr.).
 Laodike (Gattin des Heliokles), Mutter des Eukratides von Baktrien, nur durch dessen Münzen bekannt; lebte im 1. Jh. v. Chr.
 Laodike (Gattin des Hieronymos), hatte einen Sohn Avidios Antiochos, in dessen Grabinschrift bei Arsameia sie erwähnt wird; vielleicht Nachkommin der Laodike Thea Philadelphos, die das königliche Geschlecht von Kommagene mitbegründet hatte.
 Laodike (Tochter des Antiochos I., Kommagene), Gattin des Orodes II.